Plutonaster edwardsi är en sjöstjärneart som beskrevs av Perrier 1882. Plutonaster edwardsi ingår i släktet Plutonaster och familjen kamsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kamsjöstjärnor
edwardsi